«На быстрых лошадях» () — будущий художественный фильм режиссёра Дэниэла Минэхэна. В основе сценария одноимённый роман Шеннон Пуфал. Главные роли в фильме исполнили Дэйзи Эдгар-Джонс, Джейкоб Элорд и Уилл Поултер.

Сюжет 

Молодожены Мюриэл и Ли начинают новую жизнь после возвращения Ли с Корейской войны. Появление харизматичного младшего брата Ли, Джулиуса, своенравного азартного игрока, с тёмным прошлым, создаёт опасный любовный треугольник. Джулиус отправляется в Лас-Вегас, а Мюриэл, в тайне, увлекается ставками на скаковых лошадей и открывает для себя любовь, которую считала невозможной.

В ролях 

 Дэйзи Эдгар-Джонс — Мюриэль
 Джейкоб Элорди — Джулиус
 Уилл Поултер — Ли
 Диего Кальва — Генри
 Саша Калле — Сандра

Производство 
Продюсер Питер Спирс и режиссёр Дэниел Минехан начали работу над проектом в июле 2021 года. Сценарий, по одноимённому роману Шеннон Пуфал, написал Брайс Касс. Спирс выступит продюсером фильма, совместно с Молли Ашер, Тимом Хедингтоном, Терезой Стил Пейдж и Майклом Д’Альто. Финансирование осуществляется компаниями Ley Line Entertainment и FirstGen вместе с Wavelength. Альваро Валенте и автор сценария Брайс Касс являются исполнительными продюсерами, вместе с Кристин Вачон и Памела Коффлер из Killer Films, Нейт Камия и Дэвид Дарби из Ley Line, Рэндал Сандлер, Клод Амадео и Крис Триана из FirstGen, Дженнифер Вестфал и Джо Пламмер из Wavelength.

Съёмки начались в Лос-Анджелесе 28 февраля 2023 года.

Примечания 

Фильмы 2020-х годов
Фильмы США